Guildhall ist der Name mehrerer Gebäude:

Vereinigtes Königreich:
 Guildhall (London)
 Guildhall (Oxford)
 Guildhall (Salisbury)
 Guildhall (Windsor)
 Guildhall (York)
Vereinigte Staaten von Amerika:

 Guild Hall (East Hampton), NY – Museum, Theater und Bildungszentrum

Im Weiteren kann sich Guildhall beziehen auf:
 Guildhall School of Music and Drama, eine Schule in London
 Guildhall (Vermont), eine Stadt in Vermont
Siehe auch:
 Gildenhall